Guyard ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Guyard (1601–1674), französischer Dominikaner
 Hubert Guyard (1948–2009), französischer Sprachwissenschaftler und Psychologe
 Jean-Baptiste Guyard de La Fosse (1677–1743), französischer Historiker
 Michel Guyard (1936–2021), französischer Geistlicher, Bischof von Le Havre
 Sarah Guyard-Guillot († 2013), französische Artistin und Stuntfrau
 Stanislas Guyard (1846–1884), französischer Orientalist, Arabist und Islamwissenschaftler

Siehe auch:
 Villeneuve-la-Guyard, französische Gemeinde im Département Yonne in der Region Burgund